Batrachuperus cochranae — хвостатое земноводное («тритон») из семейства углозубов. Вид известен всего из одного горного района (Лянхэкоу) в китайской провинции Сычуань, расположенного на высоте около 3700 м. Населяет горные потоки в лесистых районах. Образ жизни неизвестен, вероятно, схож с другими видами рода.

Литература 
 Er-mi Zhao, Qixiong Hu, Yaoming Zhang and Yuhua Yang "Studies on Chinese Salamanders", Society for the Study of Amphibians and Reptiles, 1988.
 Er-mi Zhao and Kraig Adler "Herpetology of China", SSAR, 1993.

Ссылки 
 Таксономические сведения на Amphibian Species of the World 5.1

Высокогорные углозубы
Животные, описанные в 1950 году